Тхабазимби (Thabazimbi) — местный муниципалитет в районе Ватерберг провинции Лимпопо (ЮАР). Административный центр — Тхабазимби.

Местные муниципалитеты ЮАР
Лимпопо